Doran (Minnesota), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Ann Doran (1911-2000), Amerikaans actrice en toneel
 Bill Doran (1916-1973), Brits motorcoureur
 Johnny Doran (1907-1950), Iers muzikant
 Doran, Vlaams zanger

 Overig
 Vala Mal Doran, personage uit de televisieserie Stargate SG-1